Vespucci ist der Name von

 Amerigo Vespucci (1451–1512), Kaufmann, Navigator, Seefahrer und Namensgeber Amerikas
 Simonetta Vespucci (1453–1476) galt zu ihrer Zeit als die schönste Frau von Florenz

Sonstiges
 (31319) Vespucci, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Amerigo Vespucci (A 5312), Segelschulschiff der italienischen Marine
 Vespucci (1480), ein kastilisches Entdeckerschiff (Karacke), mit dem Amerika entdeckt wurde